Silianus ist das Cognomen folgender Personen: